Альберто Арчибальдо Бойд де ла Гуардиа (; 18 февраля 1915, Панама, Панама — 15  июля 1996) — панамский государственный деятель, министр иностранных дел Панамы (1955—1956).

Биография 

Окончил колледж La Salle, Balboa H.S. и младший колледж Соул Коли (Новый Орлеан, штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки).

В 1941 г. министр здравоохранения и общественных работ Панамы. В 1942—1943 гг. — президент муниципального совета г. Панама, одновременно являлся вице-президентом Национального Красного Креста.

В 1955—1956 гг. — министр иностранных дел Панамы.

Почетный консул Боливии в Панаме.

Источники 
 prabook.com/web/alberto_a.boyd/1115332

Министры иностранных дел Панамы